Guster (popband)
 Güster (plaats in Duitsland)